Nicolaisen ou Nikolaisen sont des patronymes pouvant désigner:

Patronyme
Elvira Nikolaisen (née en 1980), chanteuse et compositrice norvégienne
 (née en 1977), musicien et producteur norvégien
Kaia Wøien Nicolaisen (née en 1990), biathlète norvégienne
Rasmus Nicolaisen (né en 1997), joueur danois de football
 (1927-2016), auteur folklorique et linguiste allemand

Voir aussi

Homonymie de patronyme